Венло:

 Венло — город в Нидерландах.
 Венло — община в провинции Лимбург (Нидерланды).
 «ВВВ-Венло» — нидерландский футбольный клуб.